Baytar ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Baytar (* 1965), türkischer Fußballspieler
 Engin Baytar (* 1983), deutsch-türkischer Fußballspieler